

Patronyme 

 Faith Minton (née en 1957), une actrice américaine ;  
 John Minton (1917-1957), artiste peintre britannique ;   
 Phil Minton (né en 1940), un vocaliste britannique ;
 Robert Minton (1904-1974), un bobeur américain ;
 Sherman Minton (1890-1965), personnalité politique américaine ;
  (1765–1836), céramiste anglais, fondateur de la manufacture de porcelaine Mintons ;
 Yvonne Minton (née en 1938), une chanteuse d'opéra australienne.

Toponyme

Minton (Saskatchewan)

Autres 
Minton peut également faire référence à :
 Florimond Long Minton, un géant légendaire de la ville de Doullens en Picardie ;
 Minton's Playhouse, un ancien club de jazz de Harlem.
 Mintons, une importante manufacture de porcelaine britannique (1793-1968) implantée à Stoke-on-Trent.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme